Koninklijk Concertgebouw, een gebouw met diverse concertzalen in Amsterdam
Concertgebouw (Brugge), een cultureel complex met concertzalen in Brugge
Philharmonie Haarlem, voorheen Concertgebouw Haarlem, een concertzaal in Haarlem